Orisha puede referirse a:

Orisha, un tipo de espíritu.
Orishas es un grupo cubano de hip-hop/fusión.
Orixá es un grupo de rock en español alternativo.
Orissa es un estado localizado en la costa noreste de la India.